Села в Україні:
 Козарівка — Вінницька область, Барський район
 Козарівка — Черкаська область, Канівський район